Mikołaj Wierzynek (idősebb)
Mikołaj Wierzynek (ifjabb)